Feichsen ist der Name folgender geogr. Objekte:

 Feichsen (Gemeinde Purgstall), Ortschaft und Katastralgemeinde in Purgstall an der Erlauf, Niederösterreich
 Feichsen (Erlauf), linker Zubringer zur Erlauf bei Purgstall an der Erlauf in Niederösterreich